Tadeusz Stryjeński (1849–1943) – architekt
 Karol Stryjeński (1887–1932) – architekt
 Aleksander Stryjeński (1803–1875) – oficer
 Jan Stryjeński (1922–1996) – architekt
 Zygmunt Karol Stryjeński (1784–1843) – generał brygady 
 Jacek Stryjeński (1922–1961) – szwajcarski malarz i dekorator wnętrz 
 Władysław Stryjeński (1889–1956) – psychiatra i prawnik

Zobacz też:
 Zofia Stryjeńska